

Botanica 
 Il nome volgare delle piante del genere Cistus.
 Il nome volgare della pianta Cistus ladanifer.
 Il nome volgare della pianta Cistus laurifolius.
 Il nome volgare della pianta Halimium atriplicifolium.

Persone 
Adolfo Jara – calciatore e giocatore di calcio a 5 paraguaiano, fratello gemello di Luis
Albino Jara – militare paraguaiano
Ana Jara – politica e avvocata peruviana
Carlos Jara Saguier – ex calciatore paraguaiano
Claudio Jara – ex calciatore costaricano
Cronwell Jara – scrittore e poeta peruviano
Darío Jara Saguier – ex calciatore paraguaiano
Fernando Jara – ex calciatore cileno
Francisco Jara – ex calciatore messicano
Franco Jara – calciatore argentino
Geovanny Jara – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 costaricano
Gonzalo Jara – calciatore cileno
Irenio Jara – ex calciatore cileno
Juan Jara – ex calciatore paraguaiano
Kurt Jara – allenatore di calcio ed ex calciatore austriaco
Leonardo Jara – calciatore argentino
Luis Jara – calciatore e giocatore di calcio a 5 paraguaiano, fratello gemello di Adolfo
Marisa Jara – attrice e modella spagnola
Raúl Jara – pilota motociclistico spagnolo
Víctor Jara – cantautore, musicista, regista teatrale e poeta cileno
Víctor Hugo Jara – ex calciatore argentino